Urgroßeltern bezeichnet die 3. Vorfahrengeneration einer Person: die Eltern ihrer Großeltern, vier Urgroßmütter und vier Urgroßväter, auch Uroma und Uropa genannt. Ururgroßeltern bezeichnet die 4. Vorfahrengeneration einer Person: die 16 Elternteile ihrer Urgroßeltern, acht Ururgroßväter und acht Ururgroßmütter.

Das folgende Schaubild veranschaulicht die 4 Generationen der direkten Vorfahren einer Person (in der Verwandtschaftsforschung verallgemeinernd Ego oder Proband genannt), unterschieden in mutter- und in vaterseitig (matri- und patri-laterale Verwandtschaft):

Die Person ihrerseits ist ein Urenkelkind ihrer Urgroßeltern, zwischen ihnen liegt ein Abstand von 3 Generationen. Aus der Sicht ihrer Ururgroßeltern ist sie ein Ururenkelkind, mit 4 Generationen Abstand. Rechtlich gesehen sind Urgroßeltern Verwandte dritten Grades (drei „vermittelnde Geburten“), und Ururgroßeltern vierten Grades. Für das deutsche Ehe- und Erbrecht ist es von Bedeutung, dass zwischen der Person und ihren Urgroßeltern 3 vermittelnde Geburten liegen.

Alle Ur…großeltern, Eltern, Kinder und Enkel einer Person sind in direkter, „gerader Linie“ miteinander verwandt, weil die einen von den anderen biologisch abstammen (Blutsverwandtschaft), oder weil sie rechtlich anerkannt wurden (Adoption, Vaterschaftsanerkennung, Geburt nach fremder Eizellspende). Alle Geschwister der Vorfahren sowie eigene Brüder und Schwestern wären Seitenverwandte (kollaterale Verwandtschaft), weil die Person nicht von ihnen abstammt.

Eine Person hat weniger als 8 Urgroßeltern und 16 Ururgroßeltern, wenn ihre Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern (Halb-)Geschwister sind (siehe auch Geschwisterheirat, Verwandtenheirat, entsprechender Ahnenschwund) – oder mehr als 8 beziehungsweise 16 im Falle einer Adoption, weil es dann neben den biologischen noch andere rechtliche Ur- oder Ururgroßeltern gibt.

Die Wortbildung über die Vorsilbe Ur- („am Anfang, ursprünglich“) lässt sich in die Vergangenheit fortsetzen zu den Urururgroßeltern, Ururururgroßeltern und so fort. Dabei kann die Anzahl der entsprechenden Vorfahren mit folgender Formel berechnet werden: 4 × 2 hoch Anzahl der „ur“ (mit dem großgeschriebenen „Ur“ am Wortanfang). In der Genealogie (Familiengeschichtsforschung) wurden verschiedentlich veränderte Bezeichnungen vorgeschlagen, um nur einmal die Silbe Ur- in jeder Benennung zu haben, beispielsweise „Alteltern“ als kürzere Form von „Ururgroßeltern“ (siehe dazu Generationsbezeichnungen).

Die Geschwister von Uroma oder Uropa sind Urgroßtanten und Urgroßonkel. Andere Kinder von Uroma oder Uropa, also Geschwister der Großeltern, sind Großonkel und Großtanten.

Siehe auch 
 Generationsbezeichnungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Verwandtschaftsbezeichnung